Gomecello kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gomecello (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Gomecello (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar